Григорий Симонович Володин (6.8.1919, г. Петровск Саратовской губернии — 19.3.1981, Уфа) — советский хозяйственный деятель. Первый заместитель начальника Главного управления по строительству Башкирской АССР в 1971—1979 годах. Лауреат премии Совета Министров СССР (1972).

Образование 
Окончил МИНХ и ГП им. И. М. Губкина (1961).

Основные вехи трудовой биографии 
В 1935—39 работал на Бакинских нефтепромыслах.

С 1939 в тресте «Ишимбайнефть» — старший инженер, начальник отдела.

С 1946 в Уфе: заместитель управляющего трестом «Башнефтезаводстрой»; с 1949 заместитель начальника, с 1951 начальник СМУ № 74 Сварочно-монтажного треста; в 1952—53 начальник Управления бензопровода Уфа — Челябинск; с 1953 начальник отдела, в 1964 — 66 и с 1968 заместитель управляющего по производству треста «Нефтепроводмонтаж»; в 1971—79 1-й заместитель начальника Главного управления по строительству БАССР.

В 1966—68 работал начальником строительства газопровода в Афганистане. Принимал участие в разработке проекта и строительстве вантового перехода газопровода Бухара—Урал через р. Амударья (1972).

Награды 
Лауреат премии СМ СССР (1972)

Награждён Трудового Красного Знамени (1964), иностранным орденом.

Литература 
ВОЛОДИН Григорий Симонович //Башкирская энциклопедия. Том 2: В—Ж. Уфа, 2006. — 624 с.: илл.: карт. С.115

Ссылки 
Рашит Аюпов. 6 августа. День в истории //Официальный сайт Администрации ГО город Уфа. 06.08.2014 http://ufacity.info/history/day/117444.html

Примечания 

Персоналии:Ишимбайнефть
Лауреаты премии Совета Министров СССР
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина